

Geografia
 Falzoni – frazione del comune italiano di Volta Mantovana

Persone
 Giordano Falzoni – artista e scrittore italiano
 Giulio Falzoni – pittore italiano
 Rodolfo Falzoni – ciclista su strada italiano